«Дельта» — назва кількох непов'язаних між собою журналів:
 «Дельта» — польський науково-популярний журнал.
  — колишній британський поетичний журнал.

Див. також 
 Дельта (значення)